De debuutsingle van Idols 3-winnares Raffaëla Paton uit 2006, zie: Right Here, Right Now (My Heart Belongs to You)
 Een single van Fatboy Slim uit 1999, zie: Right here right now (Fatboy Slim)